Balanco é o nome comum das seguintes espécies e subespécies vegetais:

Avena fatua, espécie do género Avena, família Poaceae
Avena barbata subsp. barbata, subespécie do género Avena, família Poaceae
Avena barbata subsp. lusitanica, subespécie do género Avena, família Poaceae
Avena sativa subsp. macrantha, subespécie do género Avena, família Poaceae

Ver também
Avena sterilis, nomes comuns; balanco-bravo; balanco-maior
Avena sterilis subsp. sterilis, nome comum: balanco-maior